est la formule brute de plusieurs isomères.

 Tétrose
 érythrose, numéro CAS  (D)
 érythrulose, numéro CAS  (D)
 thréose, numéro CAS  (D)